Жемчу́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Жемчужная улица — улица в Апатитах.
 Жемчужная улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 Жемчужная улица — улица в Сестрорецке, пригороде Санкт-Петербурга.
 Жемчужная улица — улица в Тюмени.
 Жемчужная улица — улица в Новосибирском Академгородке.
Жемчужная Сочи

Украина 
 Жемчужная улица — улица в Днепре.
 Жемчужная улица — улица в Донецке.

Казахстан 
 Жемчужная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Жемчужная